Strätling ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Strätling (1918–2003), deutscher Diplomat, Botschafter und Beamter
 Heinrich Strätling (1871–1950), deutscher Industrieller
 Helga Strätling-Tölle (1927–2017), deutsche Psychotherapeutin und Schriftstellerin
 Susanne Strätling (* 1970), deutsche Slawistin
 Uda Strätling (* 1954), deutsche Übersetzerin